— японский художник, агент советской разведки, работавший с Рихардом Зорге. По убеждениям коммунист, один из создателей Пролетарского общества искусств.

Биография 
Родился 10 февраля 1903 года в городе Наго на юге острова Окинава в крестьянской семье. В семье ненавидели японскую военщину, спекулянтов. В ранние годы воспитывался в семье деда и бабки со стороны матери, так как отец эмигрировал в Калифорнию (США), где занялся фермерством. В 1917 году он окончил начальную школу и поступил в педагогический институт, который не окончил, поскольку заболел туберкулезом.

В июне 1919 года приехал к отцу в США. В течение двух лет занимался в школе английского языка, потом стал посещать высшую школу искусств в Сан-Франциско, а затем в Сан-Диего. Изучал социальные науки в Лос-Анджелесе. В этот период отец был вынужден вернуться на родину. По окончании в 1925 году школы художников устроился рабочим на ферму близ Брули.

При помощи друзей смог выбраться из нищеты, вместе они открыли ресторан «Сова» в «маленьком Токио» (квартал Лос-Анджелеса). В этот период стал интересоваться политическими и социальными проблемами. В ресторане стали собираться активисты — рабочие, профсоюзные функционеры, учителя, студенты, эмигранты из Германии приезжали киноактеры Голливуда — публика интеллигентная и в большей части левонастроенная. Под влиянием посетителей-немцев художник создал дискуссионный кружок «Ин дер Даммерунг» («В сумерках»). К этому же времени относится и рассвет таланта Мияги. У молодого художника появились деньги от продажи картин.

Летом 1927 года женился на Тиё Ямаки и переехал жить в Лос-Анджелес.

В 1931 году вступил в Коммунистическую партию США.

В возрасте тридцати лет по заданию советской разведки вернулся в Японию и поселился в Токио, где стал работать художником. В январе 1934 года вышел на контакт с Рихардом Зорге, и вскоре наряду с Хоцуми Одзаки стал ближайшим его сотрудником. Проводил систематический анализ специального журнала «Военное дело и военная техника», установил широкие связи в среде японских военных, как среди рядовых офицеров, так и генштабистов. На продаже гравюр Мияги группа Зорге зарабатывала деньги. Встречи с Зорге часто проводил на выставках и в музеях. Портрет Гитлера в японском кимоно работы Мияги висел в доме Зорге. Через Мияги была получена информация о взаимодействии офицеров Люфтваффе и Японии, топографических работах на китайско-монгольской границе под Халхин-Голом, подтверждены сведения о предстоящих действиях японского флота в направлении Южных морей и другие разведданные.

Арестован японскими властями осенью 1941 года. После попытки покончить с собой (выбросился из окна при допросе) заключён в тюрьму.

Умер в токийской тюрьме Сугамо 2 августа 1943 года от туберкулёза, не дождавшись приговора.

Память 
Племянница разведчика Тосико Токуяма, проживающая в США, получила орден Отечественной войны, которым был награждён её дядя. Орден хранится на родине Мияги, в городе Наго.

В 2003 году режиссёр Масахиро Синода снял фильм «Шпион Зорге», в которой присутствует Ётоку Мияги.

В сериале «Зорге» (2019) его роль исполнил японский актер .

Примечания

Источники 
 Пятницкий, Владимир. Осип Пятницкий и Коминтерн на весах истории. Издательство: Мн: Харвест, 2004 г.,720 с.
 Иотоку Мияги
 Юрий Михайлович Корольков. Кио ку мицу! Минск, «Беларусь», 1986
 Русский шпион Иотоку Мияги награждён орденом (видео на канале Россия 1)

Художники Японии
Источники разведки СССР
Коммунисты Японии
Члены Коммунистической партии США